Oberleiten heißen folgende geographischen Objekte: 

 Oberleiten (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberleiten (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Oberleiten (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberleiten (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberleiten (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberleiten (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberleiten (Schliersee), Ortsteil des Marktes Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Oberleiten (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Oberleiten (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Oberleiten (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberleiten (Gemeinde Geiersberg), Ortschaft von Geiersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Oberleiten (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft der Gemeinde Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Oberleiten (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft der Gemeinde Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberleiten (Gemeinde Straß), Ortschaft der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberleiten (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg